

Irlande 
 Ulster est l'une des quatre provinces de l'île d'Irlande.
 Pour l'équipe de rugby représentant la province, voir Ulster Rugby.
 Ulster, manteau d'hiver très long et lâche créé par une compagnie de Belfast en 1867.

Divers 

 Comté d'Ulster, un comté de l'État de New York aux États-Unis ;
 Ulster, ville située dans l’État de New York ;
 Ulster, une rivière allemande des länder de la Hesse et de Thuringe ;
 Ulster est aussi le titre d'une chanson du groupe punk contestataire Sham 69, issu de leur premier single paru en .